Duverne ist der Familienname von:

 Alain Duverne (* 1943), französischer Puppenspieler
 Gustave Duverne (1891–1967), französischer Automobilpionier
 Jean-Kévin Duverne (* 1997), französischer Fußballspieler
 René Duverne (1893–1974), französischer Schriftsteller
 Robert Duverne (* 1967), französischer Fußballtrainer
 Thomas Laurent Madeleine Duverne du Presle (1763–1844), französischer Offizier